Collie steht für:

 Collie (Western Australia), Ort in Australien
 Collie (Hunderasse), Hunderassen
 Mount Collie, Berg in den Rocky Mountains, Kanada
 Collie Buddz (eigentlich Colin Harper; * 1981), Dancehall- und Reggae-Musiker

Collie ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Collie (1793–1835), schottischer Arzt, Botaniker und Entdecker
 Austin Collie (* 1985), kanadischer American-Football-Spieler
 John Norman Collie (1859–1942), britischer Chemiker, Bergsteiger und Entdecker
 Mark Collie (* 1956), US-amerikanischer Country-Musiker und Schauspieler
 Max Collie (1931–2018), australischer Dixie-Musiker
 Nicole Collie (* 1994), australische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Collie Eye Anomaly, Erbkrankheit bei Hunden
 Colli
 Collie-Minns